SELP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 830 амінокислот, а молекулярна маса — 90 834.

Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Міжклітинні контакти